Resultados do 29th Cyprus Rally.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Chipre